Taradell kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Taradell (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Taradell (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar